Пьер Дюбуа
 Дюбуа, Пьер (между 1250 и 1255—после 1320 или 1321) — французский правовед и политический публицист.
 Дюбуа, Пьер (род. 1945) — французский учёный-фольклорист, писатель, автор франко-бельгийских комиксов.
 Дюбуа, Пьер Жозеф (1852—1924) — французский военачальник, дивизионный генерал.
 Дюбуа, Пьер-Люк (род. 1998) — канадский хоккеист.